Rehn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Abram Garfield Rehn
 John W. H. Rehn